

Astronomia
 Andromaca – asteroide della fascia principale

Mitologia
 Andromaca – personaggio della mitologia greca

Musica 
 Andromaca – opera di Antonio Caldara
 Andromaca – opera di Francesco Feo
 Andromaca – opera di André-Ernest-Modeste Grétry
 Andromaca – opera di Vicente Martín y Soler
 Andromaca – opera di Giovanni Paisiello
 Andromaca – opera di Vincenzo Pucitta
 Andromaca – opera di Antonio Maria Gaspare Sacchini
 Andromaca – opera di Gaspare Spontini

Onomastica
Andromaca – nome proprio di persona italiano femminile

Teatro 
 Andromaca – tragedia di Euripide
 Andromaca – tragedia di Ennio
 Andromaca – tragedia di Jean Racine
 Andromaca – tragedia di Pavel Katenin